— манга, автором которой является Фудзико Фудзио. Выпускалась издательством Shōnen Gahosha в журнале Shōnen Gahosha с января 1965 года. По мотивам манги были выпущены 2 аниме-сериала в 1968 году (чёрно-белый) и 1980 году (цветной), а также 2 полнометражных мультфильма. Сериал был дублирован на испанском и итальянском языках.

Сюжет 
Кабицу-кун и его спутники: Дракула, Франкен и Вервольф, решают попасть из мира монстров на Землю и жить в Токио, где они периодически будут сталкиваться с другими чудовищами, а позже должны спасти мир людей от нашествия монстров.

Персонажи 
 
 Сэйю: Фуюми Сираиси (1968), Масако Нодзава (1980)
 Хотя внешне он кажется обыкновенным ребёнком, он сын короля Мира монстров. Способен изменять форму лица и вытягивать конечности. Передвигается на летающей метле. Боится грозы.
 
 Сэйю: Минори Мацусима (1968), Кацуэ Мива (1980)
 Человек и лучший друг Таро. Он живёт без родителей со своей старшей сестрой.
 
 Сэйю: Марико Мукаи (1968), Тиёко Кавасима (1980)
 Старшая сестра Хироси, живёт с ним в двухэтажной квартире. Заботится о брате.
 
 Сэйю: Хироси Отакэ (1968), Канэта Кимоцуки (1980)
 Вампир. Днём спит и бодрствует только ночью. Пьёт вместо крови томатный сок. Имеет привычку вставлять английские слова в каждом предложении.
 
 Сэйю: Синго Канэмото (1968), Такудзо Камияма (1980)
 Готовит в доме, где живут монстры. Говорит с немецким акцентом, обычно остаётся в человеческой форме, но в полнолуние превращается в оборотня.
 
 Сэйю: Масао Иманиси (1968), Таро Сагами→Синго Канэмото (1980)
 Дворецкий в доме монстров. Высокий, коренастый, обладает большой физической силой.
 
 Сэйю: Дай Канай (1980)
 Отец Таро и король мира монстров.
 
 Сэйю: Сандзи Хасэ (1980)
 Одноклассник Хироси. Имеет то же имя, что и персонаж из Obake no Q-Taro, но в отличие от того Кидзао, хороший и всё время ходит опечаленным.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Мультфильмы о Дракуле
Мультсериалы о вампирах
Shin-Ei Animation